Мадаркос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 8,46 км². Население — 49 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида